Philotheos steht für:

 Philotheos (Zeremonienmeister) (9./10. Jh.), byzantinischer Zeremonienmeister
 Philotheos (Zeitschrift), philosophische Fachzeitschrift 

Siehe auch:
 Philothea
 Philotheou